Remaucourt ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Remaucourt (Aisne) im Département Aisne
 Remaucourt (Ardennes) im Département Ardennes